Jiangnan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiangnan Qu, härad, Guangxi, 
 Jiangnan (socken i Kina, Chongqing), 
 Jiangnan (socken i Kina, Heilongjiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar